Beddie bezeichnet:
James Stuart Beddie (1902–1988), US-amerikanischer Historiker
Mount Beddie